

Miejscowości w USA 
 Lansing – stolica stanowa i miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton w USA
 Lansing – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Lansing – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 Lansing – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Lansing – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee
 Lansing – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Leavenworth
 Lansing – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Lansing – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Lansing – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Ashe

Gminy w USA 
 Lansing (ang. Lansing Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee
 Lansing (ang. Lansing Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
 Lansing (ang. Lansing Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Lansing (ang. Lansing Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Lansing (ang. Lansing Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner
 Lansing (ang. Lansing Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown

Osoby 
 James Bullough Lansing, inżynier dźwięku, założyciel firm Altec Lansing oraz JBL